Параї́зу (, , «рай») — власна назва.

Топоніми

Параїзу (Сан-Паулу)

Вале-ду-Параїзу (Португалія) — парафія.
 Параїзу (Каштелу-де-Пайва)
 Райва, Педоріду і Параїзу